Cindy ist ein weiblicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Cindy ist eine Kurzform von Cynthia sowie von Lucinda, seltener von Cinderella.

Varianten 
 Cyndi
 Cyndee (insbesondere USA)
 Cindi (selten)
 Cyndy
 Sindy, bekannt durch die Sindy-Puppe
 Sindee
 Sindi

Bekannte Namensträgerinnen 
 Cindy aus Marzahn, eine Kunstfigur der deutschen Komikerin Ilka Bessin (* 1971)
 Cindy Berger (geb. Jutta Gusenburger) (* 1948), deutsche Schlagersängerin (Cindy & Bert)
 Cindy Blackman (* 1959), US-amerikanische Schlagzeugerin
 Sindee Coxx (* 1970), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Cindy Crawford (* 1966), US-amerikanisches Model und Schauspielerin
 Cindy Crawford (* 1980), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Cindy Dolenc (* 1976), kanadische Schauspielerin
 Cindy Ellis (* 1926), deutsche Schlagersängerin
 Cindy Gallop (* 1960), englische Werbeberaterin und öffentliche Rednerin
 Sindee Jennings (* 1986), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Cindy Klassen (* 1979), kanadische Eisschnellläuferin
 Cyndi Lauper (* 1953), US-amerikanische Popsängerin
 Cindy Margolis (* 1965), US-amerikanisches Fotomodell
 Cindy Hensley McCain (* 1954), Ehefrau von Senator John McCain
 Cindy Nelson (* 1955), US-amerikanische Skiläuferin
 Cindy Oak (* 1961), US-amerikanische Skirennläuferin
 Cindy Sheehan (* 1957), US-amerikanische Friedensaktivistin
 Cindy Sherman (* 1954), US-amerikanische Fotografin
 Cindy Tsai (* 1985), US-amerikanische Schachspielerin
 Cyndy Violette (* 1959), US-amerikanische Pokerspielerin
 Cindy Walker (1918–2006), US-amerikanische Countrymusikerin und Songwriterin
 Cindy Williams (1947–2023), US-amerikanische Filmschauspielerin
 Cindy Wilson (* 1957), US-amerikanische Popsängerin (The B-52’s)

Weiblicher Vorname